

Topografie 
 Le Neubourg, een gemeente in het noordwest Frankrijk
 Kanton Le Neubourg, een kanton van het Franse departement Eure

Overig 
 Kasteel Neubourg, een kasteel in Gulpen
 Gulpener Château Neubourg Pilsner, een bier van de Gulpener Bierbrouwerij